Балыклы — топоним.

Россия 
 Балыклы — село в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Балыклы — деревня в Кукморском районе Татарстана.
 Балыклы — один из кварталов Стамбула, входит в район Зейтинбурну.
 Балыклы — село в Тюлячинском районе Татарстана.

Узбекистан 
 Балыклы (озеро) — озеро в Фаришском районе Джизакской области